

Astronomia 
 B3 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B3 – codice vettore IATA di Bellview Airlines

Musica 
 Hammond B3 – modello di Organo Hammond
 B3 EP – EP dei Placebo del 2012
 B3 – singolo dei Placebo del 2012

Sport 
 B3 – ipovedenti lievi, grado di disabilità della classificazione dell'International Paralympic Committee (IPC)

Altro 
 B3 – formato – standard ISO 216 per la carta
 Vitamina B3 – niacina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B
 B3 – strada federale tedesca
 B3 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili
 B3 – borsa valori situata a San Paolo, in Brasile